Vtora Liga (dansk: Anden Liga) kan have flere betydninger:
 Vtora Liga (Nordmakedonien), en nordmakedonsk fodboldliga
 Vtora Liga (Bulgarien), en bulgarsk fodboldliga